Навабгандж:

 Навабгандж — город и муниципалитет на западе Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Навабгандж — округ на северо-западе Бангладеш, в области Раджшахи.
 Навабгандж — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Дакка.
 Навабгандж — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Навабгандж — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Динаджпур.
 Навабгандж — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.

См. также 
 Навабгандж-Садар